Shilton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
John Shilton (1861-1899), joueur de cricket anglais
Peter Shilton (né en 1949), joueur de football anglais
Sam Shilton (né en 1978), joueur de football anglais

Toponyme

Shilton, village du Oxfordshire
Shilton, village du Warwickshire

Nom de marque 
Shilton, marque française de vêtements sportwear spécialisée dans le rugby.

Voir aussi
Earl Shilton, ville du Leicestershire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme